Кузема:

Фамилия 
 Кузема, Вадим Юрьевич (род. 1962) — автор и исполнитель песен, номинант премии «Шансон года 2006».

Топонимика 
 Кузема — посёлок в Кемском районе Карелии.
 Кузема — река на севере Республики Карелия.